Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 15 au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbora Strýcová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Darija Jurak.

Faits marquants 
 Lors de cette édition 2016, pas le moindre match n'est remporté par une tête de série : les numéros 5 à 8 sont éliminées dès le premier tour, tandis que les quatre premières, exemptées de premier tour, s'inclinent au deuxième tour. C'est un fait inédit dans l'histoire du tennis.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2016
Tennis en février 2016